Sezon 1985/1986 był 47. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Sezon rozpoczął się 7 września 1985, a zakończył 18 maja 1986. Tytułu nie obroniła drużyna 17 Nëntori Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Kujtim Majaci, który w barwach klubu Apolonia Fier strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 

1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii